Люси́ль (Lucille, как вариант: Lucile) — женское имя.
 Люсиль — модельер конца XIX — начала XX века.
 Lucille (песня Литла Ричарда)
 Lucille (песня Кенни Роджерса)
 Люсиль (гитара)